Івета Бенешова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Хісела Дулко і Флавія Пеннетта.

Лізель Губер і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пару Дулко і Пеннетта з рахунком 7–6(7–4), 0–6, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2011
Toray Pan Pacific Open, парний розряд